Теленгит-Сортогойское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кош-Агачском муниципальном районе Республики Алтай Российской Федерации.

Административный центр — село Теленгит-Сортогой.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ»

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Кош-Агачского района
Сельские поселения Республики Алтай